Roncesvalles, une municipalité du département de Tolima, en Colombie ;
 Le nom espagnol de la ville de Roncevaux, en Espagne ;
 Roncesvalles, un quartier de la ville de Toronto, au Canada ;
 Roncesvalles Avenue, une rue de Toronto.